Spojení písmen R a K může mít různé významy:

RK 
 bývalá SPZ okresu Rychnov nad Kněžnou
 SPZ okresu Ružomberok
 Rukopis královédvorský – literární dílo, součást sporů o Rukopisy (RKZ)
 AE-RK – kód ISO 3166-2 pro Rás al-Chajma